Zarghūn Shahr (persiska: زرغون شهر) är en ort i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Paktika, i den centrala delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Kabul. Zarghūn Shahr ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Zarghūn Shahr är platt åt sydost, men åt nordväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Pāyū Āshtah,  meter över havet,  kilometer nordväst om Zarghūn Shahr. Det finns inga andra samhällen i närheten. 

Trakten runt Zarghūn Shahr är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. Runt Zarghūn Shahr är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  I trakten råder ett kallt ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Paktika (provins)